Kočí může být:

 vozka, vozataj
 Kočí (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Hasičské muzeum Kočí

příjmení osob
 Antonín Kočí (* 1946) – český hokejista
 Bedřich Kočí (1869–1955) – český nakladatel a knihkupec
 Boris Kočí (* 1964) – český fotbalista, záložník a trenér
 David Kočí (* 1981) – český hokejista
 František Kočí (1880–1946) – český soudce
 Günter Kočí – český flétnista, klarinetista a saxofonista
 Irena Kočí (* 1955) – česká politička
 Jakub D. Kočí (* 1977) – český básník, spisovatel, novinář
 Josef Kočí (1922–1986) – český historik
 Josef Kočí (lední hokejista) (* 1954) – český hokejista
 Karel Kočí (* 1965) – český duchovní
 Karel Kočí (spisovatel) (1934–2015) – český spisovatel
 Karol Kočí (1879–1956) – slovenský lesník, entomolog a koleopterolog českého původu
 Kristýna Kočí (* 1985) – česká politička
 Přemysl Kočí (1917–2003) – český operní pěvec
 Václav Kočí (* 1979) – český hokejista
 Vladan Kočí – český violoncellista

Související články 
 Kocsis
 Kočiš

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení